Сталинский: название ряда населённых пунктов и фамилия.

Казахстан 
 Сталинский — название посёлка Аксу в подчинении городской администрации Степногорска Акмолинской области, до 1961 года.

Россия 
 Сталинский — название посёлка Восточный (ныне в черте Москвы) до 1961 года.
 Сталинский — название посёлка Первомайский (ныне в черте Королёва) до 1961 года.
Сталинский — название посёлка Мирный в Новоузенском районе Саратовской области до 1962 года.
Сталинский — название посёлка Чапаевский в Перелюбском районе Саратовской области до 1962 года.
 Сталинский — название посёлка Подлесный в Веневском районе Тульской области до 1962 года.
 Сталинский — название посёлка Степной в Калачёвском районе Волгоградской области с 1927 по 1962 годы.

Украина 
 Сталинский — название села Коммунаровка в Старобещевском районе Донецкой области до 1961 года.

Фамилия 
 Сталинский, Олег Николаевич (1906—1990) — советский артист балета, педагог, заслуженный артист УССР, ведущий солист Львовского театра оперы и балета.

См. также 

 Сталинский район
 Сталинский проспект